Море — частина океану, яка відособлена від нього суходолом, підвищеннями підводного рельєфу або островами .

Топоніми

Море (Може) — село в гміні Чиже Гайнівського повіту Підляського воєводства

Море (Барселуш) — парафія.
 Море (Віла-Верде) — парафія.
 Море (Повуа-де-Ланьозу) — парафія.
 Море (Фелгейраш) — парафія.

Море (Сона і Луара) — муніципалітет.
 Море (Жура) — муніципалітет.
 Море (Луар і Шер)— муніципалітет.
 Море-сюр-Луен — муніципалітет.

Мистецтво 
 Море (Дебюссі) — п'єса для оркестру у трьох частинах Клода Дебюссі, написана 1905 року.
Фільми
 «Море» — український двосерійний художній фільм 1978 року, реж. Леонід Осика.
 «Море» () — польський короткометражний документальний фільм 1933 року режисера Ванди Якубовської.
 «Море всередині» () — фільм Алехандро Аменабара.
 «Море кличе» — радянський фільм, знятий в 1955 році режисером Володимиром Брауном на кіностудії ім. О. Довженка.
 «Море кохання» () — мексиканська теленовела виробництва телекомпанії Televisa‎, спродюсована Наталі Лартільє.

Інше 
 Море (футбольний клуб) — український футбольний клуб з міста Феодосії Автономної Республіки Крим.
 Море (завод) — суднобудівний завод у Криму на східному узбережжі феодосійської затоки .
 Місячне море — рівнина на Місяці, вкрита темною застиглою лавою.